Austin Krajicek e Tennys Sandgren erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Ryan Agar and Sebastian Bader hanno battuto in finale Bjorn Fratangelo e Mitchell Krueger 6-4, 7-6(7-3).

Teste di serie 

  Tim Smyczek /  Rhyne Williams (ritiro)
  David Rice /  Sean Thornley (primo turno)

  Franko Škugor /  Antonio Veić (quarti di finale) 
  Sekou Bangoura /  Evan King (quarti di finale)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tallahassee Tennis Challenger 2014